Het seizoen 1991/92 van de Belgische Vierde Klasse ging van start op 30 augustus 1991 en eindigde op 10 mei 1992. 

KMSK Deinze won in Vierde Klasse A, KFC Vigor Wuitens Hamme won in Vierde Klasse B, K. Tubantia Borgerhout VK won in Vierde Klasse C en AC Hemptinne-Eghezée won in Vierde Klasse D.

Naamswijzigingen
 AS Hemptinne fuseerde met SC Éghezée en werd AC Hemptinne-Eghezée.
 SRU Verviers fuseerde met FC Ensival en werd R. Union Verviers Ensival.
 Wellense SK kreeg de koninklijke titel en werd K. Wellense SK.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Derde Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Hoeselt VV (rechtstreeks uit 3A)
 KVK Ninove (rechtstreeks uit 3A)
 R. Aubel FC (rechtstreeks uit 3B)
 K. Witgoor Sport Dessel (rechtstreeks uit 3B)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Eerste Provinciale voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Tielen
 SV Schriek

Brabant
 FC Eendracht Hekelgem
 R. SCUP Jette

Limburg
 K. Neeroeteren FC

Oost-Vlaanderen
 KSK Ronse
 Zultse VV

West-Vlaanderen
 SK Oostnieuwkerke

Henegouwen
 SC Pecq

Luik
 R. Jupille FC

Luxemburg
 RCS Libramontois

Namen
 Arquet FC

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KMSK Deinze (kampioen 4A)
 KFC Vigor Wuitens Hamme (kampioen 4B)
 K. Tubantia Borgerhout VK (kampioen 4C)
 AC Hemptinne-Eghezée (kampioen 4D)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Eerste Provinciale op het eind van het seizoen:
 KSK Torhout (rechtstreeks uit 4A)
 KVK Torhout (rechtstreeks uit 4A)
 SC Wielsbeke (rechtstreeks uit 4A)
 Diegem Sport (rechtstreeks uit 4B)
 KAV Dendermonde (rechtstreeks uit 4B)
 RCS La Forestoise (rechtstreeks uit 4B)
 Rapid Spouwen (rechtstreeks uit 4B)
 K. Witgoor Sport Dessel (rechtstreeks uit 4C)
 K. Hoeselt VV (rechtstreeks uit 4C)
 R. Excelsior Virton (rechtstreeks uit 4D)
 Arquet FC (rechtstreeks uit 4D)
 RA Marchiennoise des Sports (rechtstreeks uit 4D)

Eindstand

Vierde Klasse A

Vierde Klasse B

Vierde Klasse C

Vierde Klasse D

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Vierde klasse voetbal België
Belgie 4